W eliminacjach do Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 1994 strefy CAF wzięły udział wszystkie zrzeszone wtedy reprezentacje - było ich 40. Po losowaniu lub już w trakcie meczów wycofały się: Uganda, Liberia, Sierra Leone, Libia, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca, Sudan, Malawi, Mauretania, Tanzanii, Burkina Faso, Gambia oraz Mali, dlatego zmieniono trochę rozkład drużyn w grupach. Pozostałe 27 zespołów walczyło o trzy miejsca w turnieju finałowym (we wcześniejszych mundialach było ich dwa).

Format eliminacji 
W pierwszej rundzie drużyny zostały podzielone na 9 grup, po 4 w każdej. Grano systemem każdy z każdym, mecz i rewanż. Zwycięzcy awansowali do drugiej rundy, gdzie zostali podzieleni na 3 grupy po 3 ekipy. Najlepsze drużyny awansowały do MŚ.

Pierwsza runda

Grupa 1 

 Uganda wycofała się.

Grupa 2 

 Liberia wycofała się po rozegraniu dwóch meczów, ich wynik anulowano.

Grupa 3 

 Sierra Leone wycofało się, a jego miejsce zajęło Togo.

Grupa 4 

 Wyspy Świętego Tomasza i Książęca wycofały się, a ich miejsce zajęła RPA.
 Libia również się wycofała.

Grupa 5 

 Sudan się wycofał.

Grupa 6 

 Malawi wycofała się, a jej miejsce zajął Benin.

Grupa 7 

 Mauretania wycofała się z rozgrywek.

Grupa 8 

 Burkina Faso wycofała się, jej miejsce zajęła Namibia.
 Tanzania wycofała się po rozegraniu czterech meczów, ich wyniki anulowano.

Grupa 9 

 Mali oraz Gambia wycofały się.

  wygrała łącznie 4:2 i awansowała do rundy finałowej.

Runda finałowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Awans 
Awans do MŚ uzyskały następujące reprezentacje:

Przypisy

Bibliografia 
 Wyniki wszystkich stref - rsssf.com

CAF
1992 w Afryce
1993 w Afryce